Dissimulate — второй студийный альбом австралийской дэтграйнд-группы The Berzerker, выпущенный в августе 2002 года на лейбле Earache Records. Это единственный альбом The Berzerker, который записан с ударником Гэри Томасом.

Список композиций 
 «Disregard» — 1:20 (содержит 0-ой скрытый трек — инструментальную демо-версию песни «Compromise»)
 «Failure» — 2:26
 «The Principles and Practices of Embalming» — 3:25
 «No One Wins» — 1:50
 «Death Reveals» — 1:56
 «Compromise» — 2:43
 «Betrayal» — 2:30
 «Last Mistake» — 3:20
 «Painless» — 3:16
 «Pure Hatred» — 1:24
 «Paradox» — 2:06
 «Abandonment» — 1:36
 «Untitled Track» — 1:06
 «Corporal Jigsore Quandary» (Carcass cover) — 5:34

Факты 
 Dissimulate — первый и единственный альбом, в котором участники группы не использовали драм-машину, а живого ударника.

Участники записи 
 Люк Кенни — вокал, программирование ударных
 Мэт Уилкок — гитара
 Сэм Бин — бас-гитара, вокал
 Гэри Томас — ударные

Ссылки 

Альбомы Earache Records
Альбомы The Berzerker